Свин-Паук (), также известный как Питер Поркер () — персонаж вселенной Marvel, антропоморфная зверюшка, пародирующая популярного персонажа Marvel Comics Человека-паука, созданный Томом де Фалко и Марком Армстронгом.

Вымышленная биография 
Свин-Паук был обыкновенным пауком по имени Питер. Он жил в подвале лаборатории Мэй Хрякер, слегка туповатой зверушки-учёной, которая разработала «первый в мире атомный фен», надеясь, что «введение ядерного синтеза в американские салоны красоты» повлечёт за собой «революцию в сфере ухода за волосами». После того, как Мэй намочила голову и включила фен, она попала под облучение, часть которого случайно задела и Питера. Это привело к его превращению в антропоморфную свинью, схожую с Мэй Хрякер. Бежавший из усадьбы Хрякеров, Питер вскоре обнаружил, что у него сохранились его паучьи способности:

«Это невероятно! Я паук с недостатками свиньи? Или свинья с силой и ловкостью паука? Я стал кем-то большим, чем просто паук или свинья… Теперь я. Свин-Паук!» — Питер Хрякер, Потрясающий Свин-Паук #15 (май 1987)

После этого поразительного события Питер, (взявший фамилию «Хрякер», в честь Мэй Хрякер, которая после инцидента стала считать, что является любящей тётушкой Питера) со своими новыми способностями стал борцом с преступностью, а также антропоморфными злодеями, являющимися пародией на суперзлодеев вселенной Marvel. Научный гений Мэй передался Питеру, благодаря которому он разработал устройство для метания паутины, заменившее его естественную способность. Этой истории противоречат события в комиксе «Ошалелый Салат» (Свин-Паук #6) где Питер Хрякер, навещая Мэй в больнице, вспоминает события, происходящие до того, как он стал Свином-Пауком — когда он был ещё поросёнком, воспитываемым любящей тётушкой.

Злоключения 
Первым приключением Хрякера в своём паучьем альтер эго стало знакомство с Капитаном Америкотом, когда они пытались сорвать гнусные планы «Мародёров». Цепочка событий привела к созданию Кролика-Халка (Marvel Tales #1, «Если Он Должен Побить Меня»).

Несколько месяцев спустя, Свин-Паук встречает своего главного противника одного из регулярно появляющихся негодяев Кряктора Дума, пародию на Доктора Дума (Питер Хрякер, Потрясающий Свин-Паук #1, «Таинственный Остров Кряктора Дума»). Свин-паук сорвал план Дума по установлению мирового господства путём создания армии живых супер-овощей (Питер Хрякер, Потрясающий Свин-Паук #6, «Очумелая Зелень»).

Другими достойными внимания врагами, с которыми пришлось столкнуться Хрякеру, стали Бык-Лягушка (пародия на злодея Marvel Человека-быка), Канюк (опоссум, пародия на Стервятника), Борозилла (свиной вариант Годзиллы), и Кабан (криминальный воротила, пародия на Амбала).

Кроме того есть три персонажа, не имеющие параллелей в комиксах о Человека-пауке, появившиеся в первом выпуске: Джей Джереми Джакал (племянник Джей Диена Джакала), Кролик Бансон и Адам Бродяга, которые работают стажёрами в Дейли Бьюгл. У них появились супер-силы в 15 выпуске, когда они поддержали Свина-Паука в его уже принятом решении оставить карьеру супергероя. Но они полностью провалили своё первое задание, что заставило Питера Хрякера вновь стать Свином-Пауком. Дальнейшие злоключения Бигль Бригадурков были описаны в Marvel Tales.

Также в серии появлялись такие персонажи, как Оленья башка (Сорвиголова), Призрачный Гусь (Призрачный гонщик) и Фантастическая Шкурка (Фантастическая четвёрка). Некоторые из них были противоречивы, представляя собой различные версии персонажей других комиксов. К примеру, было два двойника Нэмора: Подволайзер (собака) и Подсумок (вероятно, вомбат). Однако Упрямый Факел (осёл), появившийся в сюжете про Подсумка и член Фантастической Шкурки Обезьяна-факел не являются двумя вариантами Человека-факела, поскольку Упрямый Факел был изображён, как старец в 1980-х и называл Подсумка «старым соратником», очевидно являясь аналогом Человека-факела из Золотой эры комиксов.

Marvel Zombies 
Когда Свин-Паук случайно попал во вселенную Marvel Zombies, он сразу был зомбирован группой зомби, а именно: Полковником Америка, Халком и Росомахой. Внезапный выстрел в голову энергетической пулей Альтрона с Земли-616 фактически убил его, но, будучи зомби, Свин-Паук превратился в Кабаннала Лектера.

Spider-Verse 
Во сюжетной линии Spider-Verse Свин-Паук становится членом Армии Пауков, сражающейся против Наследников. Он сыграл ключевую роль в финале противостояния, когда он помог сбежать Бенджи Паркеру (младший брат Женщины-паука с Земли-982) — одной из трёх жертв, необходимых Наследникам для уничтожения Паучьего тотема, что позволило Бену Паркеру переместить Бенджи в безопасное место.

Secret Wars 
Во время Тайных войн Secret Wars, Свин-Паук оказался пленником мэра Арахнии Нормана Озборна в новом Мире Битв, где он наткнулся на Гвен-паук, забывшей своё прошлое.

История публикации 

Впервые Свин-Паук появился в единичном выпуске Marvel Tails Starring Peter Porker, the Spectacular Spider-Ham #1, за которым последовал выходящий два раза в месяц цикл комиксов Питер Хрякер, Потрясающий Свин-Паук. В этой серии было 17 выпусков, которые были изданы принадлежащей Marvel Star Comics.

После отмены его собственной серии, в Marvel Tales с 1987 года ежемесячно выходила серия, рассказывающая о прошлых приключениях Человека-паука в которой присутствовал Хрякер, начиная с выпуска #201. Он появлялся периодически, в частности, в выпусках #201-212, 214—219, 223—230, 233, 236, 237, 239, 240, и 247.

 В выпуске #3 журнала Что за--?! (издан в октябре 1988 г.) Хрякер встречается с Кар-Вейном Охотником, что является пародией на популярную серию «Kraven's Last Hunt», которая была издана годом ранее. Свин-Паук также появляется в #18, 20, 22 и 24 выпусках Что за--?!. В 26 выпуске (осень 1993 г.) фигурирует «Свин-Паук 15.88», ироничная копия Питера Паркера из будущего, по имени Мигель О’Хара, также известный как Человек-паук 2099. «15.88» — это не дата, а, скорее аллюзия на цену свинины.

 Свин-Паук присутствовал на обложке журнала Wha...Huh? #1, а также он упоминался как вымышленный персонаж с Земли-616 Вселенной Марвел, в 52 выпуске Поколение X.
 В Spider-Man Family #1 (единичный выпуск в 2005 г.) на 16 страницах рассказывается история истории Девушки-паука, в которой Мей Паркер (дочь Питера Паркера) на DVD смотрит мультфильм про Свина-паука, обнаружив, что он был создан одним из врагов Человека-паука, Джеком О’Лантерном. Здесь главным образом Свин-Паук пародирует Бэтмена. Также в выпуске присутствует частичная перепечатка из Marvel Tails #1.
 Свин-Паук был выбран поклонниками и продавцами ларьков комиксов в качестве персонажа вариантной обложки кроссовера Spider-Man: The Other за авторством Майка Виринго в Amazing Spider-Man #528. 
 В январе 2007 года Джозеф Майкл Стражински написал единичный выпуск Ultimate Гражданская война Свина-Паука, в которой Питер Хрякер пытался найти свои пропавшие «облачка мыслей». Этот сюжет, пародирующий Civil War, не входит в историю основной реальности Свина-Паука.
 Том де Фалко вернулся ко вселенной Свина-Паука в 2009 году, на страницах Amazing Spider-Man Family #4-5. Он вводит Девушку-Хрюшку, дочь Свина-Паука, являющуюся двойником другого персонажа де Фалко, Девушки-паука. В очередной раз сюжет отклоняется от устоявшейся истории, к примеру, описывается альтернативная версия происхождения паучьих способностей Питера Хрякера — он был обыкновенной свиньей, пока его не укусил радиоактивный паук (непосредственно повторяя историю Человека-паука). Также меняются его романтические предпочтения (вместо двойника Мэри Джейн Уотсон девушки-буйвола появляется девушка-журавль.
 Свин-Паук сражался бок о бок с X-Babies в выпуске #4 (март 2010) из мини-серии 2009—2010 годов.
 К юбилею Питер Хрякер, Потрясающий Свин-Паук #1, Marvel выпустила Spider-Ham 25th Anniversary Specia в июле 2010 года. Автором вновь выступил Том де Фалко, продолживший повествование о Свине-Пауке и Девушке-Хрюшке. В этих историях фигурировал оригинальный Свин-Паук вместе с Мэри Джейравль Уотсвин из Amazing Spider-Man Family.

Другие персонажи 
На Земле-8311 было показано множество разнообразных пародий на персонажей вселенной Marvel.

{|class="wikitable"
|-
!Персонаж !! Пародируемый персонаж Marvel !! Животное !! Первое появление
|-
|Свин-Паук / Питер Хрякер
|Человек-паук
|Паук/Свинья
|Marvel Tales Starring Peter Porker, the Spectacular Spider-Ham #1
|-
|Свин-Паук 15.88 / Пигль О’Малли
|Человек-паук 2099
|Паук/Свинья
|What The--?! #26
|-
|Мэй Хрякер
|Тётя Мэй
|Свинья
|Marvel Tales Starring Peter Porker, the Spectacular Spider-Ham #1
|-
|Мерин Джей Уотсон
|Мэри Джейн Уотсон
|Азиатский буйвол
|Peter Porker, the Spectacular Spider-Ham #15
|-
|Мэри Джейравль Уотсвин
|Мэри Джейн Уотсон
|Журавль
|Amazing Spider-Man Family #4
|-
|Джей Диена Джакал/Чёрный Шакал
|Джей Джона Джеймсон
|Шакал
|Marvel Tales Starring Peter Porker, the Spectacular Spider-Ham #1
|-
|Вампиретти Брант
|Бетти Брант
|Летучая мышь
|Peter Porker, the Spectacular Spider-Ham #15
|-
|Мураветти Брантоед
|Бетти Брант
|Муравьед
|Marvel Tales #230
|-
|Флеш Томскот|Флэш Томпсон
|Кошка
|Peter Porker, the Spectacular Spider-Ham #15
|-
|Кис Бездоман|Лиз Аллан
|Кошка
|Peter Porker, the Spectacular Spider-Ham #15
|-
|Отряд Вафля|Отряд Альфа (Marvel Comics)
|Различные
|Peter Porker, the Spectacular Spider-Ham #6
|-
|Тыквети/Морж Леймбрански (Отряд Вафля)
|Йети
|Морж
|Peter Porker, the Spectacular Spider-Ham #6
|-
|Подснежник (Отряд Вафля)
|Снежная птица
|Неизвестно
|Peter Porker, the Spectacular Spider-Ham #6
|-
|Плошайба (Отряд Вафля)
|Шайба
|Бобёр
|Peter Porker, the Spectacular Spider-Ham #6
|-
|Арома (Отряд Вафля)
|Аврора
|Скунс
|Peter Porker, the Spectacular Spider-Ham #6
|-
|Оленья башка /Матью Мордак|Сорвиголова
|Олень
|Peter Porker, the Spectacular Spider-Ham #7
|-
|Кей-Мар Подволайзер|Нэмор
|Собака
|Peter Porker, the Spectacular Spider-Ham #10
|-
|Подсумок|Нэмор (Золотая Эра)
|Вероятно, Вомбат)
|Peter Porker, the Spectacular Spider-Ham #9
|-
|Упрямый факел|Человек-факел
|Осёл
|Peter Porker, the Spectacular Spider-Ham #9
|-
|Призрачный Гусь|Призрачный гонщик
|Гусь
|Marvel Tales Starring Peter Porker, the Spectacular Spider-Ham #1
|-
|Кряктор Дум|Доктор Дум
|Утка
|Peter Porker, the Spectacular Spider-Ham #1
|-
|Канюк|Стервятник
|Опоссум
|Peter Porker, the Spectacular Spider-Ham #2
|-
|Бык-Лягушка|Человек-Бык
|Лягушка
|Peter Porker, the Spectacular Spider-Ham #2
|-
|Доктор Осьмикот|Доктор Осьминог
|Кошка
|Peter Porker, the Spectacular Spider-Ham #17
|-
|Кролик-Халк / Доктор Брюс Банзаяр|Халк
|Кролик
|Marvel Tails Starring Peter Porker, the Spectacular Spider-Ham #1
|-
|Капитан Америкот / Стив Мышелов|Капитан Америка
|Кошка
|Marvel Tales Starring Peter Porker, the Spectacular Spider-Ham #1
|-
|Кабан|Амбал
|Свинья
|Peter Porker, the Spectacular Spider-Ham #12
|-
|Ос-Сторонний|Потусторонний
|Оса
|Peter Porker, the Spectacular Spider-Ham #12
|-
|Борозилла|Годзилла
|Свинья/Ящерица
|Peter Porker, the Spectacular Spider-Ham #8
|-
|Механическая Борозилла|Механическая Годзилла
|Свинья
|Peter Porker, the Spectacular Spider-Ham #8
|-
|Хобгоблюк|Хобгоблин
|Индюк
|Peter Porker, the Spectacular Spider-Ham #15
|-
|Мурло|Кло
|Медведь
|Marvel Tales #207
|-
|Чёрная сошка|Чёрная кошка
|Сом
|Marvel Tales #207
|-
| Кар-Вейн Охотник|Крэйвен-охотник
|Ворон
|What The--?! #3
|-
|Краквейн Похотник|Крэйвен-охотник
|Рак
|Spider-Ham 25th Anniversary Special #1
|-
|Док Клаксон|Док Самсон
|Моллюск
|Peter Porker, the Spectacular Spider-Ham #16
|-
|Кроктор Стрэндж|Доктор Стрэндж
|Крокодил
|Peter Porker, the Spectacular Spider-Ham #4
|-
|Москито|Магнето
|Комар
|Peter Porker, the Spectacular Spider-Ham #2
|-
|Жуки-X|Люди Икс
|Разные (насекомые)
|Peter Porker, the Spectacular Spider-Ham #2
|-
|Железная мышь|Железный человек
|Мышь
|Peter Porker, the Spectacular Spider-Ham #3
|-
|Нагнето|Магнето
|Лошадь
|Peter Porker, the Spectacular Spider-Ham #3
|-
|Трр Громопёс|Тор
|Собака
|Peter Porker, the Spectacular Spider-Ham #5
|-
|Серебряная Белка|Серебряный Сёрфер
|Белка
|Peter Porker, the Spectacular Spider-Ham #8
|-
|Собату| Наблюдатель Уату
|Собака
|Peter Porker, the Spectacular Spider-Ham #8
|-
|Ктотату|Наблюдатель Уату
|Сова
|Marvel Tales #237
|-
|Кващ и Бармеч|Плащ и Кинжал
|Лягушка и Барсук
|Peter Porker, the Spectacular Spider-Ham #16
|-
|Муравей Муравей|Хэнк Пим
|Муравей
|Peter Porker, the Spectacular Spider-Ham #11
|-
|Пескарь|Песочный человек
|Ламантин
|Peter Porker, the Spectacular Spider-Ham #11
|-
|Галактунос|Галактус
|Утконос
|Peter Porker, the Spectacular Spider-Ham #12
|-
|Ник Бурый Агент О. В.Ц. А.
|Ник Фьюри
|Медведь
|Peter Porker, the Spectacular Spider-Ham #13
|-
|Дронт Дуган|Дум-Дум Дуган
|Дронт
|Peter Porker, the Spectacular Spider-Ham #13
|-
|Кангуру Завоеватель|Канг Завоеватель
|Кенгуру
|Peter Porker, the Spectacular Spider-Ham #15
|-
|Альтрог|Альтрон
|Горилла
|Peter Porker, the Spectacular Spider-Ham #15
|-
|Крякула|Дракула
|Утка
|Peter Porker, the Spectacular Spider-Ham #13
|-
|Фантастическая Шкурка|Фантастическая четвёрка
|Разные
|Peter Porker, the Spectacular Spider-Ham #1
|-
|Мистер Сохатик (Фантастическая Шкурка)
|Мистер Фантастик
|Лось
|Peter Porker, the Spectacular Spider-Ham #1
|-
|Невидимая горилла (Фантастическая Шкурка)
|Невидимая леди
|Горилла
|Peter Porker, the Spectacular Spider-Ham #1
|-
|Обезьяна-факел (Фантастическая Шкурка)
|Человек-факел
|Горилла
|Peter Porker, the Spectacular Spider-Ham #1
|-
|Медвежество / Бен Гризли (Фантастическая Шкурка)
|Существо
|Гризли
|Peter Porker, the Spectacular Spider-Ham #1
|-
|Подместители|Мстители
|Разные
|Peter Porker, the Spectacular Spider-Ham #15
|-
|Легавая ведьма (Подместители)
|Алая ведьма
|Собака
|Peter Porker, the Spectacular Spider-Ham #15
|-
|Жуть (Подместители)
|Ртуть
|Утка
|Peter Porker, the Spectacular Spider-Ham #15
|-
|Куриный глаз (Подместители)
|Соколиный глаз (Marvel Comics)
|Курица
|Peter Porker, the Spectacular Spider-Ham #15
|-
|Чёрная Панда (Подместители)
|Чёрная пантера (Marvel Comics)
|Панда
|Peter Porker, the Spectacular Spider-Ham #15
|-
|Свизжен (Подместители)
|Вижен
|Голубь
|Peter Porker, the Spectacular Spider-Ham #15
|-
|Барон Зебро|Барон Земо
|Зебра
|Peter Porker, the Spectacular Spider-Ham #16
|-
|-
|Безумный Вонитель|Безумный мыслитель
|Скунс
|Peter Porker, the Spectacular Spider-Ham #16
|-
|Грязный Свиноид|Грозный Андроид
|Свинья
|Peter Porker, the Spectacular Spider-Ham #16
|-
|Мандахвост|Мандарин
|Кошачий лемур
|Peter Porker, the Spectacular Spider-Ham #16
|-
|Ву Ву Ду|Фин Фан Фум
|Дракон
|Peter Porker, the Spectacular Spider-Ham #16
|-
|Грызулья|Гаргулья
|Суслик
|Peter Porker, the Spectacular Spider-Ham #14
|-
|Карасьтель / Фрэнк Караспл|Каратель
|Рыба
|Marvel Tales #212
|-
|Свиной Фарш|Веном
|Свинья/Симбиот
|What The--?! #20
|-
|Шавкер|Шокер
|Собака
|Marvel Tales #201
|-
|Флэш Надгробсон|Надгробие/Флэш Томпсон
|Медведь
|Marvel Tales #227
|-
|Капитан Всезверная|Капитан Вселенная
|Космическая сила/Свинья (носитель Свин-Паук)
|Marvel Tales # 236
|-
|Аня-муравей|Аня Коразон
|Муравей
|Spider-Man Family #1
|-
|Свинето|Магнето
|Свинья
|Ultimate Civil War Spider-Ham #1
|-
|Непобедимый Капитан Свинерика|Капитан Америка
|Свинья
|Ultimate Civil War Spider-Ham #1
|-
|Зелёный Халкодец (и яйца)|Халк
|Свинья
|Ultimate Civil War Spider-Ham #1
|-
|Свиномглава|Сорвиголова
|Свинья
|Ultimate Civil War Spider-Ham #1
|-
|Отбит|Гамбит
|Свинья
|Ultimate Civil War Spider-Ham #1
|-
|Железный Свин|Железный человек
|Свинья
|Ultimate Civil War Spider-Ham #1
|-
|Свиномаха|Росомаха
|Свинья
|Ultimate Civil War Spider-Ham #1
|-
|Фантатствинческая четвёрка|Фантастическая четвёрка
|Свиньи
|Ultimate Civil War Spider-Ham #1
|-
|Свин-Муравей|Хэнк Пим
|Свинья
|Ultimate Civil War Spider-Ham #1
|-
|Девушка-Хрюшка|Девушка-паук с Земли-982
|Паук/Свинья
|Amazing Spider-Man Family #4
|-
|Зелёный Гоблюк|Зелёный Гоблин
|Индюк
|Amazing Spider-Man Family #4
|-
|Углектро|Электро
|Электрический угорь
|Spider-Ham 25th Anniversary Special #1
|-
|Мистерилла|Мистерио
|Горилла
|Spider-Ham 25th Anniversary Special #1
|-
|Пандапул|Дэдпул
|Панда
|Deadpool kills Deadpool #2-4
|-
|Утка-Говпул|Дэдпул/Утка Говард
|Утка
|Deadpool kills Deadpool #2
|-
|Рекспул|Дэдпул
|Тираннозавр
|Deadpool Kills Deadpool
|-
|Пёспул'|Дэдпул
|Собака
|Deadpool Corps|}

 Другие появления 

 Телевидение 
 Свин-Паук появился в мультсериале Совершенный Человек-паук.. В эпизоде «Полёт Железного Паука», Железный Человек показал Человеку-пауку машину, которая может рассеять любой физический объект по параллельным вселенным. Человек-паук ненадолго представил, как в результате он превращается в Свина-Паука. А в серии «Беги, Свин, Беги», Локи притворяется продавцом хот-догов, чтобы дать Человеку-пауку заколдованный хот-дог, которой превратит его в свинью, в качестве расплаты за то, что Паук постоянно разрушает его планы. Именно тогда появились лучшие охотники Асгарда во главе с Палачом и устроили Дикую Охоту на Свина-Паука. На выручку Свину-Пауку прибыл Тор, догадавшись, что Локи хотел убить его. Во время погони Тор сообщил Свину-Пауку, что ему надо остаться в живых до заката, и тогда охотники отступят. Ему удаётся это, и тогда Локи пытается сам его убить, но охотники ему мешают, после чего Питер возвращается в свой настоящий облик и мстит злодею.

Настоящий Свин-Паук появился в Spider-Verse ч. 2, озвученный Бенджамином Дискином. В этой версии Питер Хрякер получил свои способности от паука, который упал в тесто для блинчиков тёти Мэй, тем самым наделив его своими витаминами и силами, превратив в Свина-Паука. Он использовал свои способности во благо, и даже присоединился к Мстителям, но решил бросить карьеру супергероя из-за Джей Диена Джакала, который в своих репортажа насмехался над ним и в итоге заклеймил неудачником. Но после ободряющего разговора с Человеком-пауком (которого он принял за обезьяну), Хрякер решает вновь стать Свином-Пауком чтобы помочь сразить Гоблина, которому удалось получить образец ДНК из его подбородка. Появившаяся Железная Мышь снова предлагает Хрякеру место в команде Мстителей, на что он с готовностью согласился. В «Spider-Verse» ч. 4, Свин-Паук появляется, чтобы помочь команде Людей-пауков победить Паука-Гоблина и Электро.

 Компьютерные игры 
 В игре Spider-Man: Web of Shadows, Человек-паук невзначай упоминает Хрякера во время беседы.
 Свин-Паук появился в игре Spider-Man: Shattered Dimensions, однако озвучивающий его актёр не указан в титрах. Во вступительном ролике, Мадам Паутина показывает изображения различных альтернативных вселенных Человека-паука, и, заметив на одной из них Свина-Паука, восклицает: «Это что… нарисованная свинья?». В сцене после титров, Свин-Паук появляется перед Мадам Паутиной, запоздало ответив на её призыв спасти вселенную: «Так, что я тут пропустил?».
 Один из Людей-Пауков, при победе в игре Marvel vs. Capcom 3: Fate of Two Worlds восклицает: «Отец, держу пари, тебя побьёт даже Свин-Паук!».
 Свин-Паук был доступным героем для покупки в Marvel Super Hero Squad Online в марте 2014, в честь юбилея игры.
 Свин-Паук появился в качестве камео в Spider-Man: Edge of Time. Его можно увидеть запертым в капсуле в здании Алхимикс (Глава 15). Также, он появляется в титрах на одном из рисунков Питера, в шутку сражающимся с Человеком-пауком 2099.
 Свин-Паук присутствует в Marvel Heroes. Его можно купить в качестве домашнего питомца.
В игре Marvel: Contest of Champions добавлен Свин-Паук в качестве игрового персонажа.

 В кино 
 Свин-паук появляется вместе с остальными людьми-пауками в полнометражном мультфильме Человек-паук: Через вселенные. Наряду с Людьми-пауками оказывается в измерении Майлза Моралеса, заменившего погибшего Питера Паркера, из-за машины для связи с параллельными мирами, созданной людьми Уилсона Фиска. Во время последней стычки с бандой Кингпина, спасает Пени Паркера от Скорпиона, и наряду с ней и Человеком-Пауком Нуар побеждает его до того как сам вместе с Людьми-Пауками возвращается в свой мир.
 Про Свина-паука Sony планирует отдельный полнометражный мультфильм и мультсериал.
В мультфильме "Застрявший в ветчине (2019)" показано, что было до того, как Свин-Паук оказывается в измерении Майлза Моралеса.

 Разное 
 В пародийном комиксе Twisted Toyfare Theater «Четыре сети и одни похороны» Свин-Паук является одним из подаваемых блюд на похоронах Волшебного Человека-паука.
 В полнометражном мультфильме Симпсоны в кино, Гомер заводит себе поросёнка, которого называет «Свин-паук», а затем переименовывает его в Гарри Пупера. Позже, Свин-паук несколько раз появлялся в качестве камео в Симпсонах. Например, в заставке одного эпизода, он пролетает через экран на паутине, словно Человек-паук.

 Признание 
В августе 2009, Свин-Паук вошёл в десятку «самых чудных персонажей Marvel», по версии TIME''.

Примечания 

Альтернативные версии Человека-паука
Персонажи Marvel Comics
Супергерои Marvel Comics
Вымышленные говорящие животные
Вымышленные свиньи
Юмористические комиксы